Itschner steht für:
 Itschner (Adelsgeschlecht), altes Schweizerisches Adelsgeschlecht

Itschner ist der Familienname folgender Personen:
 Emerson C. Itschner (1903–1995), US-amerikanischer Generalleutnant
 Hermann Itschner (1873–1922), deutscher Pädagoge
 Hans Heinrich Itschner (1887–1962), Schweizer Anarchist und Syndikalist
 Karl Itschner (1868–1953), Schweizer Maler und Grafiker